Der Citizen Cup 1989 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hamburg. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 1. bis 7. Mai 1989 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Jana Novotná durch walkover. Im Doppel gewann die Paarung Isabelle Demongeot / Nathalie Tauziat durch walkover gegen Jana Novotná / Helena Suková.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Hamburg